Origin signifiant « origine » en anglais peut désigner :

Musique

Groupe 

 , groupe de death metal technique.

Album 

 , premier album du groupe  sorti le  ;
 , premier véritable album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Organisation 

 OriGIn, sigle pour Organisation pour un réseau international d'Indications géographiques.

Technologie 

 Origin, logiciel d’analyse de données ;
 Origin, plateforme de vente numérique de jeux vidéo.

Télévision 
 Origin, une série télévisée britannique diffusée pour la première fois en 2018.

Autre 
On peut retrouver ce terme dans plusieurs autres expressions, dans d'autres domaines.

Entreprise 

 Atos Origin, une des principales SSII françaises.
 Blue Origin, compagnie privée spécialisée dans les vols sub-orbitaux.
 Origin Energy, entreprise australienne.
 Origin Pacific Airways, compagnie aérienne intérieure de Nouvelle-Zélande.
 Origin Systems, entreprise américaine de développement de jeux vidéo.

Divers 

 Dalsa Origin,  caméra numérique de cinéma.
 State of Origin, série de trois matchs de rugby à XIII.

Voir aussi